Осу́га — посёлок в Ржевском районе Тверской области, посёлок при железнодорожной станции Осуга на линии Лихославль — Торжок — Ржев — Вязьма — Фаянсовая. Входит в состав сельского поселения «Медведево».

География 
Посёлок расположен на железнодорожной линии Ржев — Вязьма в 25 километрах к югу от Ржева и в 20 километрах к северу от Сычёвки. В 2 километрах к югу, западу и востоку от посёлка протекает река Осуга, образующая в этом месте границу между Тверской и Смоленской областями.

Топоним 

Посёлок и станция носят название местной реки Осуга.

История 
В 1942 году в районе Осуги шли тяжелые бои.

На улице Школьная можно увидеть фундамент от барского дома помещиков Лотовых. Двухэтажная дореволюционная жилая постройка уничтожена во время фашистской оккупации.

Административно-территориальная принадлежность 
В XIX веке до 1928 года посёлок Осуга относился к Артемовской волости Зубцовского уезда. В 1919—1925 Осуга — центр Артемовской волости Ржевского уезда.

Население

Инфраструктура 
Администрация Осугского сельского округа, спортивный зал ФОК «Осуга», Осугский краеведческий музей, библиотека, электроподстанция, ж/д вокзал, неполная средняя школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, магазин

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Ржевского района